Monagas peut désigner :

Patronymes 
 José Gregorio Monagas (1795-1858) : militaire et homme politique vénézuélien,  de la République du Venezuela ;
 José Tadeo Monagas (1784-1868) : militaire vénézuélien, héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela ;
 José Ruperto Monagas (1831-1880) : homme politique vénézuélien, président de la République.

Toponymes

État de Monagas : l'un des vingt-trois États du pays ;
 José Gregorio Monagas : l'une des vingt-et-une municipalités de l'État d'Anzoátegui ;
 José Tadeo Monagas : l'une des quinze municipalités de l'État de Guárico ;
 Monagas : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Almirante Padilla dans l'État de Zulia ;
 Monagas : une localité de la paroisse civile de Macapo de la municipalité de Lima Blanco dans l'État de Cojedes.

Sports 
 Monagas SC : club de football de Maturín au Venezuela.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme